John Fee est un nom pouvant désigner:

 (1816-1901), abolitionniste et religieux américain
 (né en 1951), lugeur olympique américain
 (1963-2007), homme politique nord-irlandais

Voir aussi

Fee, John